Djupviken kan syfta på:
Djupvik, Umeå kommun (eller Djupviken), en del av Holmsund i Umeå kommun, 
Djupviken (småort), småort i Umeå kommun, 
Djupviken, Piteå, stadsdel i Piteå, 
 Djupviken (naturreservat) – ett naturreservat i Gnesta kommun
Djupviken kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupviken, Södermanland, sjö i Nykvarns kommun och Södertälje kommun,  (6,17 ha)
Djupviken (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Djupviken (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (41,1 ha)
Djupviken, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (6,37 ha)

Se även
Djupvik

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn